Nils Fjellström - baterista sueco de pseudônimo Dominator
Dominator (álbum) - álbum de W.A.S.P.
 Dominator (álbum de U.D.O.)